es un apellido y también un topónimo japonés. Puede referirse a:

Lugares 
 Hatoyama (鳩山町; -machi), un pueblo situado en el Distrito de Hiki, en la Prefectura de Saitama (Japón).

Personas 
 Kazuo Hatoyama (1856 - 1911), político japonés, viceministro de Asuntos Exteriores y portavoz de la Cámara de Representantes de la Dieta de Japón;
 Haruko Hatoyama, educadora japonesa y cofundadora de la actual Universidad Femenina Kyōritsu, esposa de Kazuo Hatoyama;
 Ichirō Hatoyama (1883 - 1959), primer ministro japonés, hijo de Kazuo y Haruko Hatoyama;
 Kaoru Hatoyama, directora de la Universidad Femenina Kyōritsu, esposa de Ichirō Hatoyama;
 Iichirō Hatoyama (1918 - 1993), ministro de Asuntos Exteriores entre 1976 y 1977, hijo mayor de Ichirō y Kaoru Hatoyama;
 Yasuko Hatoyama (1922-  ), hija del fundador de Bridgestone Shōjirō Ishibashi y heredera de dicha corporación, esposa de Iichirō;
 Yukio Hatoyama, ex primer ministro japonés, hijo de Iichirō y Yasuko Hatoyama;
 Kunio Hatoyama, político japonés, exministro de Asuntos Internos y Comunicaciones, exministro de Educación, exministro de Sanidad, Trabajo y Bienestar y exministro de Justicia, hijo de Iichirō y Yasuko Hatoyama y hermano menor de Yukio.

Apellidos japoneses